Елизавета Александровна Шутова (6 октября 1905 — 21 июля 1993) — передовик советского сельского хозяйства, доярка колхоза «Красный коллективист» Некрасовского района Ярославской области, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась в 1905 году в селе Рыбницы, ныне Некрасовского района Ярославской области в крестьянской семье.

С 1930 года колхозница колхоза "Красный коллективист". В этот же колхоз сдала свою корову "Золотую", с которой и пошло великое трудовое прошлое хозяйства и Героя Шутовой. Животноводы колхоза очень берегли племенное стадо, которое позволяло добиваться высоких результатов по надою молока. Ещё до начала войны Елизавета Александровна добилась 5000 надоя от каждой закреплённой коровы в год. В 1939 году была удостоена серебряной медали выставки достижений народного хозяйства.

По итогам работы в 1949 году ей удалось получить больше 5000 килограммов молока с содержанием 193 килограммов жира. Это были рекордные показатели для района и области.      

«За достижение высоких показателей в животноводстве», указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1950 года Елизавете Александровне Шутовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала и дальше трудиться в сельском хозяйстве до выхода на заслуженный отдых.  

Последние годы проживала у дочери в городе Ярославле. Умерла 21 июля 1993 года. Похоронена на сельском кладбище в родном селе Рыбницы.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (06.09.1950)
 два ордена Ленина (11.09.1949, 06.09.1950)    
 Орден Трудового Красного Знамени (28.07.1948) 
 другие медали.

Примечания

Литература  
 Правофланговые армии труда. - Ярославль, 1973.

Ссылки 
 

Доярки